Ель-Вакра — місто Катару.
 Ель-Вакра — адміністративна одиниця Катару.